Cursed steht für:

 Cursed (Fernsehserie, 2000), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2000
 Cursed – Die Auserwählte, eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2020
 Cursed (2004), einen japanischen Horrorfilm
 den Originaltitel des Horrorfilms Verflucht von Wes Craven aus dem Jahr 2005